{{Ficha de álbum |
 nombre = Mat bez elektrichestva |
 tipo = Álbum de estudio |
 grupo = Leningrad |
 lanzamiento = 17 de diciembre de 1999 |
 grabación = |
 estilo = Ska punk |
 duración = 35:53|
 discográfica = Gala Records |
 productor =  |
 calificación = 

  |
anterior = Pulya  (1999) |
posterior = Dachniki  (2000)|}}Mat bez elektrichestva'' (en ruso:'Мат Без электричества') es el segundo álbum de estudio del grupo ruso Leningrad.Contiene el tema “Moy Mototsikl”, al grabar este álbum la banda dejó de lado el uso de instrumentos eléctricos, a excepción de la tres últimas pistas.

Listado de temas

Enlaces externos 
 Álbum disponible para su descarga gratuita desde el sitio web oficial de Leningrad 

Álbumes de 1999
Álbumes de Leningrad